Трі-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Ам'єна, 26 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2018 року до Трі-Шато приєднали колишній муніципалітет Віллер-сюр-Трій.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 600 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1479,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Трі-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Трі-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трі-Шато на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Трі-Шато на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Трі-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза